Žabari – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, siedziba gminy Žabari
 Žabari – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w mieście Valjevo
 Gmina Žabari